Аудиенция (от  — слушать)

 Аудиенция — официальный личный приём у лица, занимающего высокий пост; как правило, у монарха, президента, папы римского и т. д. 
 «Аудиенция» — итальянский кинофильм 1971 года. Приз МКФ — фильм получил в 1972 году премию ФИПРЕССИ в ФРГ в Берлине. 
 «Аудиенция» — британская пьеса 2013 года.

См. также 
 Королевская аудиенсия